Le mot vendangeuses est le féminin pluriel de vendangeur. Il peut faire référence à:

 Les Vendangeuses, une œuvre pour clavecin de François Couperin.